__БЕЗКН__

Pholidota sp. (BC 16’08) је изумрла врста љускаваца, која је у периоду средњег еоцена настањивала подручје Африке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остаци ове врсте љускавца су само поједини чланци прстију пронађени на фосилним локалитету Блек Кроу () у Намибији. Ова врста љускавца је један од најстарији знани представник овог реда сисара.

Тренутно, ова врста љускавца још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Pholidota sp. (BC 16’08).

Временска распрострањенст врсте Pholidota sp. (BC 16’08) унутар реда Pholidota

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (ред)

Референце 

†
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара